Лонго — фамилия.

Известные носители 
 
 Лонго, Алессандро (1864—1945) — итальянский пианист, композитор и музыковед.
 Лонго, Бартоломей (1841—1926) — блаженный Римско-Католической Церкви.
 Лонго, Джованни Джустиниани (1418—1453) — генуэзский кондотьер, участник обороны Константинополя.
 Лонго, Жанни (род. 1958) — французская велогонщица.
 Лонго, Луиджи (1900—1980) — руководитель Итальянской коммунистической партии.
 Лонго, Роберт (род. 1953) — американский художник.
 Лонго, Юрий Андреевич (1950—2006) — российский иллюзионист, телеведущий и писатель.